Могу — власна назва.

Топоніми

Могу-де-Малта — парафія.

Моху